Osoby o tym nazwisku:
 Ádám Pintér − węgierski piłkarz
 János Pintér − węgierski lekkoatleta, olimpijczyk
 József Pintér − węgierski szachista
 Sándor Pintér − węgierski piłkarz
 Sándor Pintér − węgierski policjant i prawnik, minister